Хайян:

 Хайян — городской уезд в составе городского округа Яньтай (провинция Шаньдун, КНР).
 Хайян — один из самых сильных тропических циклонов за всю историю метеонаблюдений, произошедший в ноябре 2013 года.